Ел Револкадеро има више значења:

 Ел Револкадеро (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Револкадеро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Револкадеро (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Револкадеро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Револкадеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Револкадеро (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику